Сахама:

 Сахама — потухший стратовулкан в Боливии, в Пуне Центральных Анд.
 Сахама — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.
 Сахама () — национальный парк на территории Западных Кордильер в департаменте Оруро, Боливия.